Sigebert el Coix († 507), rei dels francs (renans) a Colònia 
 Sigebert d'Essex, rei d'Essex 
 Sigebert I (535 - Vitry-en-Artois, 575), rei merovingi d'Austràsia des de la mort del seu pare l'any 561 fins al seu assassinat el 575 
 Sigebert II (601-613), rei de Borgonya i d'Austràsia l'any 613 
 Sigebert II d'Essex, el Bo o el Sant, rei d'Essex després del seu parent Sigebert el Petit (~623-?)
 Sigebert III (vers 630-vers 658), rei merovingi d'Austràsia